Het WTA-tennistoernooi van Suzhou (officieel Huangcangyu Suzhou Ladies Open) van 2014 vond plaats van maandag 1 tot en met zaterdag 6 september 2014 in de Chinese stad Suzhou. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Shahar Peer was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Jana Čepelová bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door de latere winnares.

Het vierde reekshoofd, Anna-Lena Friedsam uit Duitsland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Chinese Duan Yingying in twee sets. Friedsam wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Tímea Babos en Michaëlla Krajicek hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, de Oekraïense tweeling Ljoedmyla en Nadija Kitsjenok, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het als derde geplaatste Taiwanese duo Chan Chin-wei en Chuang Chia-jung won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Japanse koppel Misa Eguchi en Eri Hozumi in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Chan had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Chuang twintig.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Suzhou 2014
Suzhou